Mello de kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Ferreira de Mello
 Joaquim Corrêa de Mello
 Ramon Luciano de Mello

Robotskapade auktorsförkortningar